Egberto de Iorque (m. 766)
 Egberto de Wessex (rei de 802 a 839)
 Egberto de Schönau (abade do )
 Egberto Monteiro Costa (Rei do ICESP em Brasília 2018

Desambiguações de antropônimos